Итонвилл ():

 Итонвилл (Флорида) — город в США
 Итонвилл (Вашингтон) — город в США
 Итонвилл (Онтарио) — город в Канаде
 Итонвилл (Новая Шотландия) — город в Канаде